Шугнан — топоним:
 Шугнан — историческая область в современных Таджикистане (район Шугнан в Горно-Бадахшанской автономной области) и Афганистане (район Шигнан в провинции Бадахшан).
 Шугнан — район в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана;
 Шугнан — административная единица в существовавшем до 1920 года Бухарском эмирате.